Felici ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Felici (1742–1772), italienischer Komponist, Organist und Cembalist
 Angelo Felici (1919–2007), italienischer Geistlicher, Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
 Bartolomeo Felici (1695–1776), italienischer Komponist und Organist
 Claudio Felici (* 1960), Politiker aus San Marino
 Ettore Felici (1881–1951), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof und vatikanischer Diplomat
 Gilberto Felici (* 1972), san-marinesischer Jurist und Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
 Giuseppe Felici (1839–1923), italienischer Fotograf
 Pericle Felici (1911–1982), italienischer Geistlicher, Kardinal der römisch-katholischen Kirche
Riccardo Felici (1819–1902), italienischer Physiker